

Codici 
 ARB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto municipale di Ann Arbor, Ann Arbor (Michigan), Stati Uniti

Sigle 
 ARB – Angiotensin Receptor Blockers o Bloccanti del recettore per l'angiotensina
 ARB – acronimo di Armejskij rukopašnyj boj (letteralmente "Combattimento corpo a corpo militare"): sistema di combattimento sviluppatosi in Unione Sovietica